Optioservus är ett släkte av skalbaggar. Optioservus ingår i familjen bäckbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bäckbaggar
Optioservus